Oberlangenau bezeichnet:

 einen Ort im Landkreis Mittelsachsen, siehe Langenau (Brand-Erbisdorf)
 ein Dorf im Süden des Powiat Kłodzki in der Woiwodschaft Niederschlesien in Polen, siehe Długopole Górne